Дью́херст () — английская фамилия. Известные носители:
 Дьюхерст, Винфорд (1864—1941) — английский художник-импрессионист и теоретик искусств.
  (1894—1954) — тринидадский крикетчик, выступавший за сборную Вест-Индии.
 Дьюхерст, Дэвид (род. 1945) — американский политик, 41-й вице-губернатор Техаса.
  (род. 1990) — австралийский легкоатлет, участник Игр Содружества в дисциплине бега с барьерами (2014, 2018).
 Дьюхерст, Коллин (1924—1991) — американо-канадская актриса.
  (род. 1971) — английский футболист, игрок Английской Премьер-лиги в составе клуба «Блэкберн Роверс».
 Дьюхерст, Фред (1863—1895) — английский футболист.
  (1911—1985) — канадский политик, спикер Законодательного собрания Саскачевана (1962—1964, 1971—1975).
  (1870—1941) — австралийский теннисист, победитель Национального чемпионата США в паре с Сарой Коффин (1906).

Примечания